Paradrina pallida är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1942. Paradrina pallida ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pallida